Дамијан Кармона има више значења:

 Дамијан Кармона (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дамијан Кармона (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Дамијан Кармона (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику